Frankrigs håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Frankrig og kontrolleres af Fédération française de handball. Holdet er et af de historisk stærkeste landshold i verden, med 5 VM-titler samt 3 EM-titler og 2 OL-guldmedaljer, som alle er opnået siden midten af 1990'erne. Holdet er efter VM i 2015 regerende verdens-, europa- og OL-mestre.

Med guldmedaljerne ved EM 2010 opnåede holdet på samme tid at være mester i samtlige de tre internationale konkurrencer for landshold: VM, EM og OL. Det er første gang, dette er sket for et mandligt landshold (Danmark var det på kvindesiden efter VM i 1997). Bedriften blev gentaget med EM-titlen i 2014 og VM-titlen i 2015.

Medaljeoversigt

OL
 Guld: 2 – 2008, 2012
 Sølv: 1 – 2016
 Bronze: 1 – 1992

VM
 Guld: 6 – 1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017
 Sølv: 1 – 1993
 Bronze: 4 – 1997, 2003, 2005. 2019

EM

 Guld: 3 – 2006, 2010, 2014
 Bronze: 2 – 2008, 2018

Resultater

OL 
 1936 i Berlin:  Ej kvalificerede
 1972 i München: Ej kvalificerede
 1976 i Montréal: Ej kvalificerede
 1980 i Moskva:Ej kvalificerede
 1984 i Los Angeles:  Ej kvalificerede
 1988 i Seoul: Ej kvalificerede
 1992 i Barcelona:  
 1996 i Atlanta: 4. plads 
 2000 i Sydney: 6. plads 
 2004 i Aten: 5. plads
 2008 i Peking:  
 2012 i London:  
 2016 i Rio de Janeiro:

VM
 1938 i Nazityskland: Ej kvalificerede
 1954 i Sverige: 6. plads 
 1958 i Østtyskland: 9. plads 
 1961 i Vesttyskland: 8. plads 
 1964 i Tjekkoslovakiet: 13. plads 
 1967 i Sverige: 10. plads 
 1970 i Frankrike: 12. plads 
 1974 i Østtyskland: Ej kvalificerede
 1978 i Danmark: 16. plads 
 1982 i Vesttyskland: Ej kvalificerade
 1986 i Schweiz:  Ej kvalificerede
 1990 i Tjekkoslovakiet: 9. plads 
 1993 i Sverige:  
 1995 i Island:  
 1997 i Japan:  
 1999 i Egypten: 6. plads 
 2001 i Frankrig:  
 2003 i Portugal:  
 2005 i Tunisien:  
 2007 i Tyskland: 4. plads 
 2009 i Kroatien: 
 2011 i Sverige:  
 2013 i Spanien: 6. plads 
 2015 i Qatar:  
 2017 i Frankrig: 
 2019 i Danmark og Tyskland: 
 2021 i Egypten: 4. plads
 2023 i Polen og Sverige:

EM

Seneste trup 
Trup til VM i håndbold 2019.

Træner: Didier Dinart

Tidligere trups

VM i håndbold 2017
Truppen til VM i håndbold 2017.

Cheftræner: Didier Dinart/Guillaume Gille
{| border="0" width="100%"
|-
|bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="90%"|

Kendte spillere 
 Jackson Richardson
 Nikola Karabatić
 Daniel Narcisse
 Jérôme Fernandez
 Bertrand Gille
 Guillaume Gille
 Didier Dinart
 Thierry Omeyer
 Luc Abalo
 Grégory Anquetil
 Bruno Martini
 Joël Abati

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Frankrigs håndboldforbunds hjemmeside 

Herrehåndboldlandshold
Landshold (herrer)